Příjmení Stankiewicz nosí více významných osobností:

 Antoni Stankiewicz (1935–2021) – polský římskokatolický kněz
 Kasia Stankiewicz (* 1977) – polská popová herečka
 Markéta Goetz-Stankiewicz (* 1927) – česká emigrantka žijící v Kanadě, literární teoretička, historička, překladatelka a spisovatelka

Externí odkazy